Ballygawley kan syfta på följande platser:

Irland 

 Ballygawley, County Sligo, ort

Storbritannien 

 Ballygawley, Nordirland, ort,